Хальберштадт () — название ряда географических объектов.

Хальберштадт — город в Германии, в земле Саксония-Анхальт.
Хальберштадт — бывшее епископство (806—1648).
Хальберштадт — бывшее княжество Священной Римской империи под управлением Бранденбурга.
Хальберштадт — район в земле Саксония-Анхальт.

См. также 
 Гальберштадт (фамилия)